Clavel silvestre puede referirse a:
El nombre común del género botánico Dianthus.
El nombre común de la planta Calendula officinalis.
El nombre común de la planta '''''Ranunculus repens